«Cool» () — песня американской певицы Гвен Стефани из её дебютного сольного альбома Love. Angel. Music. Baby.. Композиция была выпущена в качестве четвёртого сингла с альбома 5 июля 2005 года. Даллас Остин нашел вдохновение для написания песни в треке «Simple Kind of Life» группы No Doubt, в которой ранее пела Гвен Стефани, она же и стала соавтором.

Песня получила в основном положительные отзывы от музыкальных критиков, которые сравнивали песню с творчеством Синди Лопер и Мадонны 1980-х годов. Песня была успешна в чартах, достигнув топ-10 в Австралии, Чехии, Новой Зеландии, а также топ-20 в Дании, Ирландии, Норвегии, Великобритании и Соединенных Штатов.

Музыкальное видео было снято британским режиссером Софи Мюллер на озере Комо, Италия. Композиция была включена в сет-лист тура Harajuku Lovers Tour, а также была использована в саундтреках к фильмам «Последний отпуск», «Клик: с пультом по жизни» и «Где-то».

Список композиций 
CD-сингл
 «Cool» (album version) — 3:09
 «Cool» (Photek Remix) — 5:49

CD-maxi-сингл
 «Cool» (album version) — 3:09
 «Cool» (Photek Remix) — 5:49
 «Hollaback Girl» (Dancehollaback Remix by Tony Kanal featuring Elan) — 6:53
 «Cool» (video) — 4:06

12"-сингл
 A1. «Cool» (Richard X Remix) — 6:37
 A2. «Cool» (Richard X Dub Mix) — 7:10
 B1. «Cool» (Photek DJ Mix) — 6:34
 B2. «Cool» (Photek Remix) — 5:49

Чарты

Еженедельные чарты

Итоговые чарты

Примечания 

Синглы 2005 года
Песни 2004 года
Песни Гвен Стефани
Синглы Interscope Records
Композиции в стиле синти-поп